Којетице могу бити:

 Којетице (Мјелњик), насељено мјесто у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Којетице (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република